Ка́ндель — фамилия и топоним.

Топоним 
 Кандель (город) — город в Германии.
 Кандель (гора) — гора в Шварцвальде.
 Кандель (ныне в черте пгт. Лиманское) — поселение немцев-колонистов в Подолии, основанное в 1798 году.
 Эрленбах-Кандель

Носители фамилии 
 Кандель, Александр Ефимович (1935—2005) — тренер по баскетболу.
 Кандель, Борис Львович (1916—2012) — библиограф, библиографовед, переводчик.
 Кандель, Феликс Соломонович (псевдоним Феликс Камов; род. 1932) — русский писатель и сценарист, автор книг по истории еврейского народа.
 Кандель, Шмуэль (1951—2007) — израильский экономист, профессор.
 Кандель, Эдуард Израилевич (1923—1990) — советский нейрохирург.
 Кандель, Эрик (род. 1929) — американский психиатр, нейробиолог, биохимик, профессор, лауреат Нобелевской премии.

См. также 
 Кандела (значения)
 Канделье